Пере́н-Огмонте́ль, Перен-Оґмонтель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 75 км на схід від Тулузи, 50 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1390 осіб у працездатному віці (15-64 років) 966 були активні, 424 — неактивні (показник активності 69,5%, у 1999 році було 68,2%). З 966 активних працювали 873 особи (471 чоловік та 402 жінки), безробітних було 93 (35 чоловіків та 58 жінок). Серед 424 неактивних 114 осіб було учнями чи студентами, 189 — пенсіонерами, 121 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 937 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2287,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Перен-Огмонтель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн